Winston Amt er navnet på to amter i USA:
 Winston County, Alabama
 Winston County, Mississippi